Il singolare maschile dello  Swedish Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Tommy Robredo era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Juan Mónaco.

Robin Söderling ha vinto in finale 6-3, 7-6(4), contro Juan Mónaco.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Fernando Verdasco (quarti, ritirato per infortunio)
  Robin Söderling (campione)
  Tommy Robredo  (semifinali)
  Jürgen Melzer  (quarti)

 Nicolás Almagro (quarti)
 Florent Serra (primo turno)
 Christophe Rochus (primo turno)
 Máximo González (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Swedish Open 2009
ATP World Tour 2009